Виктор Волынкин:
 Волынкин, Виктор Иосифович (1891—1953) — российский радиотехник, изобретатель, педагог.
 Волынкин, Виктор Михайлович (род. 1948) — советский футболист, хоккеист; тренер.